Baryschnikowo () ist der Name russischer Orte:

 Baryschnikowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Baryschnikowo (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Baryschnikowo (Omsk), Dorf in der Oblast Omsk
 Baryschnikowo (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa